Französischer Friedhof steht für
 Französischer Friedhof (Berlin)
 Französischer Friedhof (Berlin) II
 Französischer Friedhof (Berlin) III
 Französischer Friedhof (Hanau)
Siehe auch:
 Franzosenfriedhof